Сергей Васильевич Румя́нцев (род. 10 марта 1967, Флорешты, МССР, СССР) — российский военачальник. Начальник Краснодарского высшего военного авиационного училища лётчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова с 3 сентября 2018 года. Генерал-майор (2014).

Биография 
Родился 10 марта 1967 года в городе Флорешты, Молдавская ССР.

Образование: Качинское высшее военное авиационное ордена Ленина Краснознамённое училище лётчиков имени А. Ф. Мясникова (1988). Военно-воздушная академия имени Ю.А. Гагарина (1999). Военная академия Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации (2017).

Службу проходил на должностях лётчика, старшего лётчика и старшего штурмана. Был назначен командиром звена и командиром эскадрильи. Работал на должностях: начальника воздушно-огневой и тактической подготовки полка, начальника службы безопасности полётов отдела авиации соединения и командира эскадрильи.

Назначен на должность заместителя командира полка. Командовал истребительным авиационным полком, позднее был назначен командиром авиационной базы.

Назначен заместителем командира бригады Воздушно-космической обороны Восточного военного округа. Затем назначен начальником Центра боевой подготовки и боевого применения ВВС.

2013 — 2015 годы — командир 1-й гвардейской смешанной авиационной Барановичской Краснознамённой ордена Суворова дивизии Южного военного округа.

Присвоено звание генерал-майор Указом Президента РФ «О присвоении воинских званий высших офицеров, специальных званий высшего начальствующего состава и высших специальных званий»  от 22 февраля 2014 года.

В 2015 — 2017 годах слушатель Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации.

Имеет квалификацию лётчик-снайпер. Общий налёт превышает 1700 часов. Освоил следующие типы авиационной техники: Л-29, МиГ-21, МиГ-23, МиГ-29, Су-27, Су-30М2, Ан-26 и их модификации.

Указом Президента Российской Федерации от 3 сентября 2018 года № 503 Румянцев Сергей Васильевич назначен на должность начальника Краснодарского высшего военного авиационного училища лётчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова.

Награды 

 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
 Медаль Нестерова
 Медаль «За отличие в воинской службе» II степени
 Медаль «За отличие в военной службе» III, II, I степени
 Медаль «За воинскую доблесть» II степени
 Медаль «За укрепление государственной системы защиты информации» (ФСТЭК России) II степени
 Медаль «Участнику военной операции в Сирии»
 другие медали СССР и России

Литература 
 Назначения в Вооружённых Силах. Генерал-майор Поплавский Евгений Валентиновач. // Российское военное обозрение. 2018. № 5. — С.73.

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Минобороны России

Выпускники Военно-воздушной академии имени Ю. А. Гагарина
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Начальники военных вузов России
Выпускники Качинского высшего военного авиационного училища
Военные лётчики-снайперы
Участники Второй чеченской войны
Участники военной операции России в Сирии